Зал славы отечественного хоккея создан в целях увековечения памяти людей, внесших значительный вклад в развитие этого вида спорта в России и дальнейшей популяризации российского хоккея.

Зал славы отечественного хоккея учреждён Федерацией хоккея России 21 января 2004 года, когда Исполком Федерации хоккея России принял Положение о Зале славы и утвердил список первых номинантов.

Музей расположился в первом в России Музее хоккея по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 3, в здании памятника архитектуры начала XX века, и начал свою работу 6 мая 2016 года в день открытия Чемпионата мира по хоккею-2016.

Музей хоккея создан в рамках строительства спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» по инициативе клуба «Легенды хоккея» и при участии Федерации хоккея России.

Первая церемония включения в Зал славы состоялась 6 марта 2004 года, а самая масштабная — 17 февраля 2014 года на Зимних Олимпийских играх в Сочи.

Сейчас в него включено 165 хоккеистов, тренеров, функционеров, судей. Полная информация о заслуженных деятелях хоккея в Зале славы представлена в интерактивном виде.

В Зале славы проводят церемонии включения новых членов и другие тематические мероприятия: совещания ФХР, встречи с легендами хоккея, кинопоказы, книжные презентации и другие.

Критерии ввода в Зал славы отечественного хоккея

Игроки 
В Зал славы отечественного хоккея включаются хоккеисты, успешно защищавшие честь страны в составе сборных СССР и России — чемпионы Зимних Олимпийских игр и мира; лучшие по амплуа на чемпионатах мира (определяемые решением Директората этих соревнований).

Тренеры 
В Зал Славы отечественного хоккея включаются тренеры сборных нашей страны, добивавшихся высоких результатов на международной арене; клубных команд, внесшие значительный вклад в развитие хоккея в регионах, совершенствование системы подготовки и повышение спортивного мастерства хоккеистов.

Функционеры 
В Зал славы отечественного хоккея включаются руководители, возглавлявшие высшие органы управления этим видом спорта в нашей страны в годы наивысших успехов, а также специалисты — за личный вклад в достижение высоких результатов на международной арене.

Судьи 
В Зал славы отечественного хоккея включаются судьи за многолетнее безупречное реферирование матчей чемпионатов СССР и России и крупнейших международных соревнований.

Журналисты 
В Зал славы отечественного хоккея включаются журналисты за многолетнюю работу на чемпионатах СССР и России, а также крупнейших международных соревнованиях.

Церемонии 
Первая церемония включения в Зал славы состоялась 06 марта 2004 года, в дни 50-летнего юбилея победы сборной команды СССР на чемпионате мира 1954 года в Стокгольме. Церемония проходила в Москве в Бизнес-центре на Проспекте мира. Отрадно, что памятные плакетки в тот день смогли получить легендарные советские хоккеисты Николай Пучков, Александр КомаРов, Павел Жибуртович и Виктор Шувалов.

Вторая церемония включения в Зал славы состоялась 17 февраля 2014 года в Доме хоккея IIHF в Ледовом дворце «Большой» во время проведения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Остальные церемонии приёма в Зал славы происходили во время проведения календарных матчей Континентальной хоккейной лиги. Серебряную тарелку вновь испечённому члену Зала славы вручал представитель Федерации хоккея России или кто-то из легендарных ветеранов отечественного хоккея.

Третья церемония включения в Зал славы состоялась 17 декабря 2022 года в Москве в Музее хоккея во время проведения турнира "Кубок 1 канала". В Зал ввели 17 человек. 18-м оказался Геннадий Цыгуров, введенный в Зал вторично.

Список членов Зала славы отечественного хоккея

Сборная команда СССР — чемпионы мира 1954 года 
 Бабич, Евгений Макарович — принят 6.03.2004
 Бычков, Михаил Иванович — принят 6.03.2004
 Виноградов, Александр Николаевич — принят 6.03.2004
 Гурышев, Алексей Михайлович — принят 6.03.2004
 Жибуртович, Павел Николаевич — принят 6.03.2004
 Комаров, Александр Георгиевич — принят 6.03.2004
 Крылов, Юрий Николаевич — принят 6.03.2004
 Кузин, Валентин Егорович — принят 6.03.2004
 Кучевский, Альфред Иосифович — принят 6.03.2004
 Мкртычан, Григорий Мкртычевич — принят 6.03.2004
 Пучков, Николай Георгиевич — принят 6.03.2004
 Сидоренков, Генрих Иванович — принят 6.03.2004
 Уваров, Александр Николаевич — принят 6.03.2004
 Уколов, Дмитрий Матвеевич — принят 6.03.2004
 Хлыстов, Николай Павлович — принят 6.03.2004
 Шувалов, Виктор Григорьевич — принят 6.03.2004

Игроки 
 Капитаны сборных СССР и России, побеждавших на чемпионатах мира и Олимпийских играх:
 Бобров, Всеволод Михайлович — принят 6.03.2004
 Майоров, Борис Александрович — принят 6.03.2004
 Старшинов, Вячеслав Иванович — принят 6.03.2004
 Кузькин, Виктор Григорьевич — принят 6.03.2004
 Михайлов, Борис Петрович — принят 6.03.2004
 Васильев, Валерий Иванович — принят 6.03.2004
 Фетисов, Вячеслав Александрович — принят 6.03.2004
 Быков, Вячеслав Аркадьевич — принят 6.03.2004
 Трёхкратные олимпийские чемпионы
 Давыдов, Виталий Семёнович — принят 6.03.2004
 Рагулин, Александр Павлович — принят 6.03.2004
 Фирсов, Анатолий Васильевич — принят 6.03.2004
 Третьяк, Владислав Александрович — принят 6.03.2004
 Хомутов, Андрей Валентинович — принят 6.03.2004
 Двукратные олимпийские чемпионы
 Александров, Вениамин Вениаминович — принят 17.02.2014
 Викулов, Владимир Иванович — принят 17.02.2014
 Зимин, Евгений Владимирович — принят 17.02.2014
 Касатонов, Алексей Викторович — принят 17.02.2014
 Кожевников, Александр Викторович — принят 8.12.2011
 Коноваленко, Виктор Сергеевич — принят 6.03.2004
 Кравчук, Игорь Александрович — принят 17.02.2014
 Крутов, Владимир Евгеньевич — принят 8.12.2011
 Ларионов, Игорь Николаевич — принят 17.02.2014
 Лутченко, Владимир Яковлевич — принят 17.02.2014
 Макаров, Сергей Михайлович — принят 17.02.2014
 Мальцев, Александр Николаевич — принят 18.01.2012
 Мишаков, Евгений Дмитриевич — принят 17.02.2014
 Петров, Владимир Владимирович — принят 17.02.2014
 Ромишевский, Игорь Анатольевич — принят 8.12.2011
 Стариков, Сергей Викторович — принят 17.02.2014
 Стельнов, Игорь Анатольевич — принят 17.02.2014
 Цыганков, Геннадий Дмитриевич — принят 17.02.2014
 Шадрин, Владимир Николаевич — принят 17.02.2014
 Якушев, Александр Сергеевич — принят 8.12.2011
 Харламов, Валерий Борисович — принят 17.02.2014
 Олимпийские чемпионы
 Александров, Борис Викторович — принят 17.02.2014
 Альметов, Александр Давлетович — принят 17.02.2014
 Бабинов, Сергей Пантелеймонович — принят 17.02.2014
 Баутин, Сергей Викторович — принят 17.02.2014
 Белошейкин, Евгений Владимирович — принят 17.02.2014
 Билялетдинов, Зинэтула Хайдарович — принят 17.02.2014
 Блинов, Виктор Николаевич — принят 17.02.2014
 Блинов, Юрий Иванович — принят 17.02.2014
 Болдин, Игорь Петрович — принят 17.02.2014
 Борщевский, Николай Константинович — принят 17.02.2014
 Буцаев, Вячеслав Геннадьевич — принят 17.02.2014
 Бякин, Илья Владимирович — принят 17.02.2014
 Васильев, Михаил Александрович — принят 17.02.2014
 Волков, Леонид Иванович — принят 17.02.2014
 Герасимов, Александр Петрович — принят 17.02.2014
 Гусаров, Алексей Васильевич — принят 17.02.2014
 Гусев, Александр Владимирович — принят 17.02.2014
 Давыдов, Евгений Витальевич — принят 17.02.2014
 Дроздецкий, Николай Владимирович — принят 17.02.2014
 Жамнов, Алексей Юрьевич — принят 17.02.2014
 Житник, Алексей Николаевич — принят 17.02.2014
 Жлуктов, Виктор Васильевич — принят 17.02.2014
 Зайцев, Борис Михайлович — принят 17.02.2014
 Зайцев, Олег Алексеевич — принят 17.02.2014
 Зингер, Виктор Александрович — принят 17.02.2014
 Зубов, Сергей Александрович — принят 17.02.2014
 Иванов, Эдуард Георгиевич — принят 17.02.2014
 Ионов, Анатолий Семенович — принят 17.02.2014
 Каменский, Валерий Викторович — принят 17.02.2014
 Капустин, Сергей Алексеевич — принят 17.02.2014
 Каспарайтис, Дарюс Владович — принят 17.02.2014
 Ковалев, Алексей Вячеславович — принят 17.02.2014
 Коваленко, Андрей Николаевич — принят 17.02.2014
 Ковин, Владимир Александрович — принят 17.02.2014
 Локтев, Константин Борисович — принят 17.02.2014
 Ломакин, Андрей Вячеславович — принят 17.02.2014
 Ляпкин, Юрий Евгеньевич — принят 17.02.2014
 Майоров, Евгений Александрович — принят 17.02.2014
 Малахов, Владимир Игоревич — принят 17.02.2014
 Миронов, Дмитрий Олегович — принят 17.02.2014
 Могильный, Александр Геннадьевич — принят 17.02.2014
 Моисеев, Юрий Иванович — принят 17.02.2014
 Мыльников, Сергей Александрович — принят 17.02.2014
 Мышкин, Владимир Семенович — принят 17.02.2014
 Никифоров, Виктор Васильевич — принят 17.02.2014
 Пантюхов, Юрий Борисович — принят 17.02.2014
 Пашков, Александр Константинович — принят 17.02.2014
 Первухин, Василий Алексеевич — принят 17.02.2014
 Петренко, Сергей Анатольевич — принят 17.02.2014
 Петухов, Станислав Афанасьевич — принят 17.02.2014
 Полупанов, Виктор Андреевич — принят 17.02.2014
 Прохоров, Виталий Владимирович — принят 17.02.2014
 Ромишевский, Игорь Анатольевич — принят 8.12.2011
 Самойлов, Виталий Анатольевич — принят 17.02.2014
 Семёнов, Анатолий Анатольевич — принят 17.02.2014
 Сидельников, Александр Николаевич — принят 17.02.2014
 Светлов, Сергей Александрович — принят 17.02.2014
 Скворцов, Александр Викентьевич — принят 17.02.2014
 Сологубов, Николай Михайлович — принят 17.02.2014
 Трегубов, Иван Сергеевич — принят 17.02.2014
 Трефилов, Андрей Викторович — принят 17.02.2014
 Тюменев, Виктор Николаевич — принят 17.02.2014
 Хабибулин, Николай Иванович — принят 17.02.2014
 Хмылев, Юрий Алексеевич — принят 17.02.2014
 Черных, Александр Александрович — принят 17.02.2014
 Шалимов, Виктор Иванович — принят 17.02.2014
 Шепелев, Сергей Михайлович — принят 18.01.2012
 Шталенков, Михаил Алексеевич — принят 17.02.2014
 Юшкевич, Дмитрий Сергеевич — принят 17.02.2014
 Якушев, Виктор Прохорович — принят 17.02.2014
 Яшин, Сергей Анатольевич — принят 17.02.2014
 Чемпионы мира и Европы
 Буре, Павел Владимирович — принят 17.02.2014
 Цыплаков, Виктор Васильевич — принят 8.12.2011
 Балдерис, Хелмут Гунарович — принят 17.12.2022
 Голиков, Александр Николаевич — принят 17.12.2022
 Голиков, Владимир Николаевич — принят 17.12.2022
 Лебедев, Юрий Васильевич — принят 17.12.2022
 Фёдоров, Сергей Викторович — принят 17.12.2022
 Яшин, Алексей Валерьевич — принят 17.12.2022

Тренеры 
 Чернышёв, Аркадий Иванович — принят 6.03.2004
 Тарасов, Анатолий Владимирович — принят 6.03.2004
 Егоров, Владимир Кузьмич — принят 6.03.2004
 Кулагин, Борис Павлович — принят 6.03.2004
 Тихонов, Виктор Васильевич — принят 6.03.2004
 Эпштейн, Николай Семёнович — принят 6.03.2004
 Кострюков, Анатолий Михайлович — принят 6.03.2004
 Захватов, Сергей Иванович — принят 6.03.2004
 Цыгуров, Геннадий Федорович — принят 8.12.2011, повторно принят 17.12.2022
 Белоусов, Валерий Константинович — принят 26.02.2012
 Быстров, Валентин Александрович — принят 17.02.2014
 Карпов, Николай Иванович — принят 17.02.2014
 Дмитриев, Игорь Ефимович — принят 17.02.2014
 Юрзинов, Владимир Владимирович — принят 17.02.2014
 Тузик, Игорь Николаевич — принят 17.02.2014
 Михалёв, Сергей Михайлович — принят 12.01.2015
 Воробьёв, Пётр Ильич — принят 17.12.2022

Функционеры 
 Сыч, Валентин Лукич — принят 6.03.2004
 Старовойтов, Андрей Васильевич — принят 6.03.2004
 Альфер, Владимир Филиппович — принят 6.03.2004
 Королёв, Юрий Васильевич — принят 6.03.2004
 Белаковский, Олег Маркович — принят 6.03.2004
 Асеев, Владимир Алексеевич — принят 17.12.2022
 Коротков, Павел Михайлович — принят 17.12.2022
 Кученёв, Олег Васильевич — принят 17.12.2022
 Стеблин, Александр Яковлевич — принят 17.12.2022

Судьи 
 Карандин, Юрий Павлович — принят 6.03.2004
 Сеглин, Анатолий Владимирович — принят 6.03.2004
 Никульцев, Валентин Петрович — принят 8.12.2011

Журналисты 
 Озеров, Николай Николаевич — принят 17.02.2014
 Синявский, Вадим Святославович — принят 17.02.2014
 Кукушкин, Всеволод Владимирович — принят 17.12.2022
 Спарре, Ян Янович — принят 17.12.2022
 Федосов, Борис Александрович — принят 17.12.2022

См. также 
 Федерация хоккея России

Ссылки 
 Страница Зала на сайте Федерации хоккея России

Хоккей с шайбой в России
Залы славы России
Зал славы хоккея с шайбой